Rain ():

Музыка 
 «Rain» — песня британской рок-группы The Beatles.
 «» — песня американской группы альтернативного рока Breaking Benjamin.
 «» — песня британского дуэта электронной музыки Erasure.
 «» — песня британской рок-группы The Cult.
 «Rain» — песня американской певицы и актрисы Мадонны.
 «Rain» — песня корейской певицы Тхэён.
 The Rain — британская рок-группа.

Другое 
 Rain — компьютерная игра в жанре квест, разработанная SCE Japan Studio.
 Immortal Rain — манга Каори Одзаки.
 TV Rain — официальное название телеканала Дождь, согласно европейской лицензии на вещание.

См. также 

 Purple Rain (значения)
 Рейн (значения)
 Райн
 Дождь (значения)